Джеймс Ти́моти «Тим» Ха́рдин (; 23 декабря 1941, Юджин — 29 декабря 1980, Лос-Анджелес) — американский фолк-музыкант и композитор. Автор песен «If I Were a Carpenter» и «Reason to Believe». Стиль певца — смесь поэтического фолка с блюзом.

В 1969 году выступил на фестивале Вудсток.

Дискография 
 1966: Tim Hardin 1 Verve Forecast FT/FTS 3004)
 1967: Tim Hardin 2 (Verve Forecast FT/FTS 3022)
 1967: This is Tim Hardin (demos recorded 1963/64) (ATCO 33-210)
 1968: Tim Hardin 3 Live in Concert (Verve Forecast FTS 3049)
 1969: Tim Hardin 4 (Verve Forecast FTS 3064)
 1969: The Best of Tim Hardin (Verve Forecast FTS3078)
 1969: Suite for Susan Moore and Damion: We Are One, One, All in One (Columbia CS 9787)
 1971: Bird on a Wire (Columbia CK-30551)
 1972: Painted Head (Columbia CK-31764)
 1973: Nine (Antilles AN-7023)
 1981: Unforgiven (San Francisco Sound SFS 10810)
 1981: The Tim Hardin Memorial Album (Polygram PD-1-6333)
 1981: The Shock of Grace (CBS Columbia PC37164)
 1981: The Homecoming Concert (Line LICD 9.00040)
 1990: Reason to Believe (The Best Of) (Polydor 833954)
 1994: Hang on to a Dream: The Verve Recordings (Polydor 521583)
 1996: Simple Songs Of Freedom: The Tim Hardin Collection (Legacy /Sony 64858)
 2000: Person to Person: The Essential, Classic Hardin 1963—1980 (Raven)
 2002: 20th Century Masters — The Millennium Collection: The Best of Tim Hardin (Polydor)
 2002: Black Sheep Boy: An Introduction to Tim Hardin (Universal International)
 2007: Through the Years 1964—1966 (Lilith)

Примечания

Ссылки 
 

Авторы-исполнители США
Фолк-вокалисты США